Настоящие поясохвосты (Cordylus) — род ящериц из семейства поясохвостов.

Распространены в южной и юго-западной Африке, на север до Кении и Танзании.

Виды

Литература 
 

Поясохвосты
Пресмыкающиеся Африки